Catedral de Santa María Magdalena puede hacer referencia a:

 Catedral de Santa María Magdalena, en la ciudad de Getafe;
 Catedral de Santa María Magdalena, en la ciudad de Zamora.